Камерленго — многозначное понятие.

Должность 
 Камерленго — одна из придворных должностей при Папском Престоле, несущая светские административные функции. Пост камерленго занимает всегда только кардинал.

Топонимика 
 Камерленго — историческая крепость в хорватском городе Трогир.

Персоналии 
 Камерленго, Паскуале (род. 1966) — итальянский фигурист (танцы на льду). Впоследствии хореограф и тренер по фигурному катанию. Муж российской фигуристки Анжелики Крыловой.